Анісімов (Анісімова) або Анисимов (Анисимова) — російське прізвище.

Відомі носії 

 Анісімов Анатолій Васильович (1948) — український кібернетик.
 Анісімов Артем Олексійович (1988) — російський хокеїст.
 Анісімов Валерій Вікторович (нар. 1953) — радянський і російський соліст балету, балетний педагог. Народний артист РФ (1997).
 Анісімов Валерій Володимирович (нар. 1937) — радянський борець, майстер спорту міжнародного класу (1965), чемпіон світу з класичної боротьби у важкій вазі до 97 кг (1965).
 Анісімов Валерій Іванович (1941—2017) — радянський і російський актор.
 Анісімов Валерій Михайлович (1948) — радянський і український кінооператор-постановник. Заслужений діяч мистецтв України (25.06.2016).
 Анісімов Василь Іванович (* 1938) — заслужений майстер спорту СРСР з легкої атлетики
 Анісімов Василь Семенович (1959) — церковно-громадський діяч та публіцист, письменник, головний редактор журналу «Вісник прес-служби УПЦ» (РПЦвУ).
 Анісімов Володимир Владиславович (1947) — український учений у галузі прикладної математики. Доктор фізико-математичних наук, професор.
 Анісімов В'ячеслав Олександрович (1955) — український політик.
 Анісімов Євген Олександрович (1975) — український бізнесмен, запорізький кримінальний авторитет.
 Анісімов Іван Степанович — радянський удмуртський революціонер.
 Анісімов Іоанн — удмуртський місіонер, перекладач.
 Анісімов Леонід Олександрович (1947) — український політик, народний депутат України 2-го скликання.
 Микола Анісімов:
 Анісімов Микола Олексійович — український художник.
 Анісімов Микола Тихонович — український художник-монументаліст.
 Анісімов Олександр Леонідович (1961—2012) — історик, журналіст, києвознавець.
 Анисимов Павло Олексійович — радянський партійний діяч.
 Анісімов Петро Анкіндинович — удмуртський місіонер, архітектор.
 Анісімов Юрій Михайлович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Анисимо-Яновський Петро Йосипович (1770—1809) — колезький асесор, .
 Анісімови Любов і Віктор — вокальний дует, брат і сестра, заслужені артисти УРСР (1988).
 Томан Микола Володимирович (при народженні Анісімов) — російський радянський письменник-фантаст, автор детективних та пригодницьких творів.

Анісімова 
 Анісімова Віра Василівна (1952) — радянська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Анісімова Наталія Миколаївна (1956) — український радянський діяч, лікар-педіатр Донецької міської дитячої лікарні № 1. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Анісімова Ольга Вікторівна (1972) — радянська та російська біатлоністка, переможниця та призерка етапів кубка світу з біатлону, чемпіонка Європи 2004 року.
 Анісімова Тетяна Валентинівна (нар. 1966) — українська співачка (сопрано), народна артистка України (2004).

Примітки 

Російські прізвища